Детская энциклопедия (значения) — название ряда энциклопедий для детей:

В России 
 Детская энциклопедия — энциклопедия, выпускавшаяся в Советском Союзе издательством «Педагогика».
 Детская энциклопедия — серия книг, выпущенных издательством Сытина в начале XX века.
 Детская энциклопедия — детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (2010).
 Детская энциклопедия — одна из серии книг издательство «Росмэн» (2015).

За рубежом 
 Детская энциклопедия — английская энциклопедия Артура Ми.

Примечания